Ayna puede referirse a:

 Aýna, municipio de la provincia de Albacete en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España.
 Ayna, distrito de la provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho, Perú.
 Ayna significa dónde en árabe y es también el principal sitio de búsqueda de información en árabe.